Соревнования по настольному теннису в мужском одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2012 прошли c 28 июля по 2 августа в выставочном центре ExCeL London. В турнире приняло участие 69 спортсменов из 45 стран, причём впервые от каждой сборной в соревнованиях могли принять участие максимум два человека.

Чемпионом стал китайский спортсмен Чжан Цзикэ, который дебютировал на летних Олимпийских играх. В финале ему удалось победить своего соотечественника Ван Хао, который завоевал свою четвёртую олимпийскую медаль. Третье место занял немецкий спортсмен Дмитрий Овчаров. Овчаров стал первым европейцем, начиная с 2000 года, когда серебро выиграл швед Ян-Уве Вальднер, кому удалось попасть на пьедестал в мужском одиночном разряде.

Призёры

Посев 
Посев спортсменов на олимпийском турнире осуществлялся согласно рейтингу ITTF на начало июля 2012 года. Первые 16 сеянных спортсменов начинали выступление с третьего раунда, а спортсмены, посеянные с 17 по 32-е место со второго раунда.

 Чжан Цзикэ (Титул)
 Ван Хао (Финал)
 Дзюн Мидзутани (Четвёртый раунд)
 Тимо Болль (Четвёртый раунд)
 Чжуан Цзиньюань (4-е место)
 Чу Се Хёк (Третий раунд)
 О Сан Ын (Четвёртый раунд)
 Дмитрий Овчаров (3-е место)

<ol start="9">
 Владимир Самсонов ''(Четвёртый раунд)
 Гао Нин (Четвёртый раунд)
 Цзян Тяньи (1/4 финала)
 Сэйя Кисикава (1/4 финала)
 Микаэль Мэйс (1/4 финала)
 Адрьен Маттене (Третий раунд)
 Адриан Кришан (1/4 финала)
 Александр Шибаев (Третий раунд)

Соревнование

Предварительный этап

Плей-офф

Секция 1

Секция 2

Финальный раунд

Ссылки 
 Результаты соревнований на sports-reference.com